Adam Lazarowicz (1902–1951)
 Romuald Lazarowicz (ur. 1953)
 Zbigniew Lazarowicz (1925–2017)